Speak kan betyde:
 SPEAK (Suicide Prevention Education Awareness for Kids) – en Maryland-baseret organisation for at forhindre selvmord
 Speak (rapper) – ungarsk rapper kendt for sin anti-krigsvideo
 Speak (album) – Lindsay Lohans første album
 Speak (sang) – sang af bandet Godsmack
 Speak (Nickel Creek-sang) – single af det progressive bluegrassband Nickel Creek
 Speak (roman) – roman af Laurie Halse Anderson
 Speak (film) – filmatisering af romanen
 Speak netværk – kristne studerendes kampagnenetværk
 SPEAK (dyr) – dyreretskampagne
 SPEAK!!! – det tredje album af The Mad Capsule Markets